Diplatia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Diplatia ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Diplatia